Melanie Smith (actrice), een Amerikaans actrice
Melanie Smith (ruiter), een Amerikaans springruiter
Melanie Smith (zangeres), een Australische zangeres